Tange kan verwijze naar:
 Tange (toponiem)
 Tange (Alteveer)
 Tange (Denemarken)